Rima (Vercelli), een plaats in de Italiaanse gemeente Rima San Giuseppe
Rima (Rima San Giuseppe), een plaats in de Italiaanse gemeente Rima San Giuseppe
Rima, een rivier in Nigeria